Amerikai Egyesült Államok
 Wausau (Florida)
 Wausau (Wisconsin)